Britelo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Britelo (Celorico de Basto)
 Britelo (Ponte da Barca)